Курт Гейнике (; 20 сентября 1891, Легница, Германская империя — 18 марта 1985, Мерцхаузен, Баден-Вюртемберг) — немецкий  и .

Биография 
Сын пианиста, работал сотрудником в страховой компании. Участник Первой мировой войны (1914—1918), был добровольцем, служил в медицинской службе на Западном и Восточном фронтах.

После окончания войны работал банковским клерком (1921—1924). С 1924 по 1928 год — драматургом в Дюссельдорфских театрах. С 1928 года занимался литературным творчеством.

Творчество 

Дебютировал, как поэт в литературном журнале «Der Sturm». Автор романов, сборников рассказов и очерков, стихов, пьес, кино и телесценариев.

К. Гейнике, подобно ряду других писателей (Гейнрих Лерш, Карл Брёгер, Герт Факт), вышедших из среды «белых воротничков» и рабочего класса, изображающих его в своём творчестве, поддался, тем не менее, влиянию буржуазной культуры и выступал в защиту утопических идеалов пацифизма.

Из произведений Гейнике следует назвать: философскую книгу «Путь к своему Я — обретение внутреннего мира», книгу «Buntes Abenteuer» (Пестрое приключение), а также сборники стихов, отмеченных своеобразной поэтической манерой: «Rings fallen Sterne» (Кругом падают звезды), «Gottes Geigen» (Божьи скрипки) и др. 

Ряд произведений написал на  алеманнском диалекте.

Представитель экспрессионизма.

Избранная библиография 

 Rings fallen Sterne, Berlin 1917
 Gottes Geigen, München 1918
 Konservenwurst und Liebe, Mühlhausen i. Thür. 1918
 Der Kreis, Berlin 1920
 Das namenlose Angesicht, Leipzig 1920
 Gedicht in Begegnungen von Werner Schramm, Berlin 1921
 Die hohe Ebene, Berlin 1921
 Der Weg zum Ich, Prien, Obb. 1922
 Eros inmitten, Rudolstadt 1925
 Das Meer, Leipzig 1925
 Der Prinz von Samarkand, Leipzig 1925
 Sturm im Blut, Leipzig [u. a.] 1925
 Kampf um Preußen, Leipzig 1926
 Der Tod von Menda, Berlin 1929
 Fortunata zieht in die Welt, Leipzig 1930
 Hochflut am Mississippi, Berlin 1930
 Traum im Diesseits, Berlin 1932
 Der Fanatiker von Schönbrunn, Berlin 1933
 Neurode, Berlin-Schöneberg 1934
 Der Weg ins Reich, Berlin 1935
 Das Leben sagt ja, Stuttgart [u. a.] 1936
 Frau im Haus, Berlin 1937
 Herz, wo liegst du im Quartier?, Stuttgart [u. a.] 1938
 Die Verlobungsreise, Berlin 1938
 Der Baum, der in den Himmel wächst, Stuttgart [u. a.] 1940
 Rosen blühen auch im Herbst, Stuttgart [u. a.] 1942
 Es ist schon nicht mehr wahr, Stuttgart 1948
 Der goldene Käfig, Stuttgart 1950
 Der Hellseher, Stuttgart 1951
 Ausgewählte Gedichte, Stuttgart 1952
 Die Insel der Verliebten, Hannover 1953
 Die Nichte aus Amerika, München 1955
 Die Partei der Anständigen. Das Lächeln der Apostel, Worms 1968
 Alle Finsternisse sind schlafendes Licht, Worms 1969
 Das lyrische Werk

Сценарист 
 Heideschulmeister Uwe Karsten (1933)
 Stjenka Rasin (Wolga — Wolga) (1936)
 Moskau — Shanghai (1936)
 Wie einst im Mai (1937)
 Der stumme Gast (1945)

Награды 
 Премия Генриха Клейста (1919)
  (1968)
 Премия Андреаса Грифиуса (1970)
 Премия Eichendorff-Literaturpreis (1972)
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1976)

Примечания

Ссылки 
 
 Kurt Heynicke (1891—1985)

Немецкие писатели
Немецкие поэты
Участники Первой мировой войны (Германия)
Драматурги Германии
Сценаристы Германии
Немецкий экспрессионизм
Писатели-экспрессионисты
Лауреаты премии Райнхольда Шнайдера